These Days — шестой студийный альбом американской рок-группы Bon Jovi, изданный в 1995 году. Это была первая пластинка после ухода из группы басиста из первого состава Алека Джона Сача () и с новым бас-гитаристом Хью Макдональдом. Группа провела гастрольное турне в поддержку альбома из 126 концертов (в сорока странах мира).
These Days имел большой коммерческий успех, особенно в Европе и Японии. В Японии диск дебютировал на № 1 в чарте Oricon с продажами в 379,000 копий, став самым быстро продаваемым альбомом в истории национального чарта среди всех неяпонских исполнителей. В Великобритании These Days сместил альбом HIStory  Майкла Джексона с первого места в UK Albums Chart и оставался там лидером 4 недели. 4 сингла с диска попали в Top 10 британского чарта UK Singles Chart, что стало высшим достижением для группы. Альбом также возглавил общеевропейский хит-парад Billboard European Albums Chart на 7 недель. Год спустя было переиздание под названием These Days Special Edition. Журнал Q поставил диск на № 2 в своём списке лучших альбомом 1995 года («Top 50 albums of 1995»). В 2006 году альбом вошёл в список «200 величайших альбомов 1990-х годов», составленный журналами Classic Rock & Metal Hammer (The «200 Greatest Albums Of The 90’s»). В США альбом достиг платинового статуса и тиража более 1 млн копий по данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), войдя в десятку лучших (№ 9) в Billboard 200.

Список композиций

Основные участники записи 
 Джон Бон Джови — главный вокал, ритм-гитара
 Ричи Самбора — гитара, бэк-вокал
 Хью Макдональд — бас-гитара, бэк-вокал
 Тико Торрес — барабаны, перкуссия
 Дэвид Брайан — клавишные, бэк-вокал

Чарты

Позиции

Позиция в чартах на конец года

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Хард-рок-альбомы
Альбомы США
Альбомы Mercury Records
Альбомы Bon Jovi
Альбомы, сертифицированные как дважды платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний